D32 peut faire référence à :
 HMS Chaser (D32), un porte-avions d’escorte de la Classe Bogue de la Royal Navy ;
 HMS Daring (D32), un navire de la classe Type 45 de la Royal Navy ;
 tumeur bénigne des méninges, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres